Ти́рпиц:
 Тирпиц, Альфред фон (1849—1930) — германский военно-морской и политический деятель, гросс-адмирал.
 «Тирпиц» — немецкий линкор класса «Бисмарк» времён Второй мировой войны.
 :de:Tirpitz-Gebirge — гора на острове Новый Ганновер (Папуа — Новая Гвинея)
 RMS Empress of Australia — океанский лайнер (построенный в 1913—1919 гг. на судоверфи в Штеттине под наименованием «Admiral von Tirpitz», но после окончания Первой мировой войны проданный канадской компании «Canadian Pacific Railway» и переименованный)
 «Тирпиц» — немецкая двухорудийная 280-мм артиллерийская батарея, установленная на берегу Чёрного моря у порта Констанца во время Второй мировой войны

Примечания